Ma Rainey’s Black Bottom steht für: 
 Ma Rainey’s Black Bottom (Lied), ein Song von Ma Rainey und der Georgia Band aus dem Jahr 1927
 Ma Rainey’s Black Bottom (Drama), Theaterstück von August Wilson aus dem Jahr 1982
 Ma Rainey’s Black Bottom (Film), auf dem Stück basierender Musikfilm von George C. Wolfe aus dem Jahr 2020
 Ma Rainey’s Black Bottom: Music from the Netflix Film, Soundtrack-Album für den Film